O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2006 foi a 27ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 11.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o quinto título e jogar em 2006 CAF Champions League.  Não clube jogar em 2006 CAF Copa de Confederações.

Clubes
 FC Derby, campeão do campeonato do 2005
 SC Sal Rei, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Nô Pintcha, campeão de Liga Insular da Brava
 Botafogo, campeão de Liga Insular do Fogo
 Barreirense, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Flor Jovem, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Sporting Clube da Praia, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Beira-Mar (Ribeira Grande), campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Sporting Clube do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 CS Mindelense, campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2006 da Campeonato Nacional teve o Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals

Semi-finais

Finais

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde